Dirk Demol (1959) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada belga
 François Demol (1895-1966) – allenatore di calcio e calciatore belga
 Stéphane Demol (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore belga